Ashkanian kallas det parthiska rikets kungar. Riket grundades år 256 f.Kr. av Arsakes I, på hans välde följde 27 konungar, som alla kallades Arsakos, men förstås hade tilläggsnamn så de skulle kunna skiljas åt.

Regentlängd

Se även 
 Partien
 Irans historia

Källor 
 Henrikson, Alf: En uppslagsbok (1999)

Iranistik